Miejscowości w Polsce:
 Goźlin Górny
 Goźlin Mały